Prešeren puede hacer referencia a:

 France Prešeren, poeta esloveno, uno de los mayores representantes de la Escuela Romántica en Eslovenia.
 Premio Prešeren, la mayor condecoración en el campo de la creación artística de Eslovenia, se llama así en homenaje al poeta.